Englische Revolution bezeichnet:

 Englischer Bürgerkrieg (1642 bis 1649)
 Glorious Revolution (1688/1689)